Улица Акаде́мика Па́влова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Академика Павлова — улица в Гомеле.

Россия 
 Улица Академика Павлова — улица в Казани.
 Улица Академика Павлова — улица в Краснодаре.
 Улица Академика Павлова — улица в Красноярске.
 Улица Академика Павлова — улица в Москве.
 Улица Академика Павлова — улица в Миассе.
 Улица Академика Павлова — улица в Можайске
 Улица Академика Павлова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Академика Павлова — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Академика Павлова — улица в Петроградском районе.
 Улица Академика Павлова — улица в Красносельском районе.
 Улица Академика Павлова — улица в городе Туле.
 Улица Академика Павлова — улица в Чебоксарах.

Украина 
 Улица Академика Павлова — улица в Донецке.
 Улица Академика Павлова — улица в городе Запорожье.
 Улица Академика Павлова — улица в Харькове.

См. также 
 Улица Мичмана Павлова